La Peña pode ser:
 La Peña (Salamanca)
 La Peña (Cundinamarca)
 La Peña (Bilbao)

Ver também
Peña
De la Peña

Desambiguações de topônimos